Cochrane (Alberta)
Cochrane (distrito)
Cochrane (Ontário)
Cochrane (Chile)
Colaboração Cochrane

Desambiguações de topônimos